Sibila de Sajonia (en alemán, Sibylle von Sachsen; Freiberg, 2 de mayo de 1515-Buxtehude, 18 de julio de 1592) fue una princesa sajona de la línea albertina de la Casa de Wettin, y por matrimonio duquesa de Sajonia-Lauenburgo.

Biografía 
Sibila era la hija mayor del duque Enrique IV de Sajonia (1473-1541) de su matrimonio con Catalina de Mecklemburgo (1487-1561), hija del duque Magnus II de Mecklemburgo.

Contrajo matrimonio el 8 de febrero de 1540 en Dresde con el duque Francisco I de Sajonia-Lauenburgo (1510-1581). Esta relación resultó ser importante para el hermano de Sibila, Mauricio, durante la guerra de Esmalcalda. El matrimonio resultó ser infeliz y Francisco acusó a Sibila de actos vengativos y poco amorosos. En años posteriores, Sibilia y Francisco se reconciliaron de nuevo. En 1552, Sibila pidió a su hermano Mauricio que asistiera financieramente a su marido, de tal modo que pudiera canjear algunos bienes y poblaciones con Lübeck.

En 1588, la duquesa desempeñó un prominente papel en el asunto de su hijo, Mauricio, quien vivía en el Altkloster, en la casa del abad, desde 1585/86, con Gisela, la esposa de Adam von Tschammer, contra quien inició un proceso por brujería.

Sibila murió en 1592 en Buxtehude y fue enterrada en la Catedral de Ratzeburgo.

Descendencia 
De su matrimonio con Francisco, Sibila tuvo los siguientes hijos:
 Alberto (1542-1544).
 Dorotea (Luneburgo, 11 de marzo de 1543-Herzberg am Harz, 5 de abril de 1586), desposó al duque Wolfgang de Brunswick-Grubenhagen (1531-1595).
 Magnus II (1543-Ratzeburgo, 14 de mayo de 1603), duque de Sajonia-Lauenburgo.
 Úrsula (1545-Schernebeck, 22 de octubre de 1620), desposó en 1569 al duque Enrique de Brunswick-Dannenberg.
Francisco II (1547-1619), duque de Sajonia-Lauenburgo.
 Enrique (1 de noviembre de 1550-Vörde, 22 de abril de 158), príncipe-arzobispo de Bremen como Enrique III (1567-1585), así como príncipe-obispo de Osnabrück (Enrique II, 1574-1585) y Paderborn (Enrique I, 1577-1585). Desposó a Ana von Broich.
 Mauricio (1551-1612), desposó en 1581 a Katharina von Spörck. Divorciados en 1582.
 Sidonia Catalina (?-1594), desposó en primeras nupcias en 1567 al duque Wenceslao III Adán de Cieszyn, y en segundas nupcias en 1586 a Emmerich III Forgach, conde del Cieszyn.
 Federico (1554-Colonia, 1586), canónigo de las catedrales de Colonia y Bremen.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Edward Machatschek:  History of the Kingdom of Saxony: According to credible sources: deeds, documents, annals, chronicles, memorial books, memoirs, reports of the nuncius, commentaries, bullaria, private and public letters, speeches, state papers and collections of laws, as proven by careful comparison of older and newer histories, p. 301
 Peter von Kobbe:  History and regional description of the Duchy of Lauenberg, Volume 1, p. 295, p. 336 ff.

Enlaces externos 
 http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Geschichte_und_Politik/Fortgang_der_Reformation_im_Lauenburger_Land.pdf

Casa de Wettin
Duques de Sajonia-Lauenburgo
Princesas de Sajonia
Princesas de Alemania del siglo XVI
Duquesas consortes de Sajonia del siglo XVI